Эдуард Херманн (, ) — российский и эстонский легкоатлет, выступавший в спортивной ходьбе, боксёр. Участник летних Олимпийских игр 1912 и 1920 годов.

Биография 

Эдуард Херманн родился 10 июля (28 июня по старому стилю) 1887 года в российском селе Сотага Лифляндской губернии (сейчас в Эстонии).

В 1911 году начал заниматься спортивной ходьбой в спортивном обществе «Тервис» в Тарту под началом Хендрика Тыниссона.

В 1912 году победил в тестовых предолимпийских соревнованиях в Риге в ходьбе на 10 км.

В том же году вошёл в состав сборной России на летних Олимпийских играх в Стокгольме. Выступал в ходьбе на 10 км, не завершил дистанцию в полуфинале.

Участвовал в Первой мировой войне в составе русской армии. В ноябре 1914 года попал в немецкий плен.

В 1920 году выиграл первые соревнования в независимой Эстонии в ходьбе на 3 км. В том же году установил рекорд республики на этой дистанции — 14 минут 49,8 секунды.

В 1920 году вошёл в состав сборной Эстонии на летних Олимпийских играх в Антверпене. В ходьбе на 3 км и на 10 км был дисквалифицирован в полуфинале.

Тогда же стал заниматься боксом в таллинском клубе «Старт» под руководством Аркадия Харлампиева. В 1920 году опубликовал в газете Eesti Sporfileht статьи об истории и технике бокса, став одним из основоположников научного подхода к этому виду спорта в Эстонии. 1 октября 1921 года участвовал в первой встрече с Хельсинкским боксёрским клубом.

В 1926 году эмигрировал в Австралию. Работал начальником бригады эстонцев, занимавшейся земледельческими и лесохозяйственными работами. Позже был фермером.

Умер 8 февраля 1960 года в австралийском поселении Четсвуд (сейчас часть Сиднея).

Личные рекорды 

 Ходьба на 3 км — 12.08,0 (1912)
 Ходьба на 10 км — 53.43,0 (1913)

Примечания 

Спортивные ходоки России
Спортивные ходоки Эстонии
Боксёры Эстонии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Рекордсмены Эстонии по лёгкой атлетике
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)